Dompu ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben hier mehr als eine Viertelmillion Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten ist die Kleinstadt Dompu, im Osten des Bezirks gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Dompu erstreckt sich zwischen 5°54′ und 8°04′ s. Br. sowie zwischen 117°42′ und 118°30′ ö. L. Im östlichen Teil der Insel Sumbawa  gelegen grenzt er im Norden und Osten an den Regierungsbezirk Bima sowie im Süden an den Regierungsbezirk Sumbawa. Die übrigen (See-)Grenzen bilden im Norden die Floressee und im Süden der Indische Ozean.

Zum Bezirk Dompu gehören 23 Inseln (), davon 17 im südöstlichen Kecamatan Manggalewa. Der Regierungsbezirk wird von 85 Flüssen durchzogen.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in acht Distrikte mit 72 Desa (Dörfer) und neun Kelurahan. Eine weitere Unterteilung erfolgt in 1.034 RT (Rukun Tetangga, Nachbarschaften) und 520 Dusun (Weiler, Hamlet).

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 (SP2020) lebten im Regierungsbezirk Dompu 236.665 Menschen, davon 117.648 Frauen (49,71 %) und 119.017 Männer (50,29 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,25 %. Mitte 2022 waren 94,30 Prozent der Einwohner Muslime, Hindus gab es 1,55 % und Christen waren mit 0,38 % vertreten (559 ev.-luth. / 403 röm.-kath.).
68,70 % oder 174.630 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 26,03 % waren Kinder und 5,27 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 46,13 % ledig, 50,02 % verheiratet, 1,74 % geschieden und 5,27 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 67,84, etwas unterhalb des Provinzdurchschnitts von 68,25.

Weblinks 
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Dompu (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Nusa Tenggara Barat